

Geografia
Australia
 Braemar – località del Nuovo Galles del Sud

Canada
 Braemar – località dell'Ontario

Regno Unito
 Braemar – località dell'Aberdeenshire (Scozia)

Stati Uniti
 Braemar – località del Tennessee 
 Braemar VII – località dell'Arizona

Sudafrica
 Braemar – località della municipalità locale di Vulamehlo

Trasporti
 MS Braemar – nave da crociera norvegese della Fred. Olsen Cruise Lines
 MS Regina Baltica, un tempo chiamata MS Braemar – traghetto estone